<noinclude>
Висо́цький (, ) — українське, польське, російське прізвище. Жіноча форма — Висоцька.

Відомі носії 
 Висоцький Адам — польський каноїст
 Висоцький Валерій — викладач Львівської консерваторії, вчитель Соломії Крушельницької.
 Висоцький Василь Васильович (1766—?) — російський військовик і землевласник, гвардії прапорщик.
 Висоцький Віктор Іванович (1941—2010) — український краєзнавець та історик.
 Висоцький Владислав Казимирович — Герой Радянського Союзу.
 Висоцький Влодзімеж (1846—1894) — польський поет, фотограф-художник.
 Висоцький Володимир Семенович (1938—1980) — російський поет і виконавець авторської пісні.
 Висоцький Володимир Сергійович (*1954) — головком ВМФ Росії (від 2007).
 Висоцький Георгій Миколайович (1865—1940) — український вчений у галузі лісівництва, ґрунтознавства, геоботаніки, фізичної географії і гідрології, академік НАНУ.
 Висоцький Дмитро Михайлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Висоцький Євген Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Висоцький Зиновій Тарасович (?—1935?) — член Української Центральної Ради.
 Висоцький Іван Іванович (*1919) — бандурист.
 Висоцький Ігор Якович (1953) — російський радянський боксер-важковаговик, майстер спорту міжнародного класу.
 Висоцький Кузьма Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Висоцький Микита Володимирович (*1964) — російський актор, режисер; син Володимира Висоцького.
 Висоцький Микола Петрович (1751—1827) — генерал-майор, флігель-ад'ютант, фаворит Катерини II.
 Висоцький Михайло Костянтинович — російський радянський актор, народний артист УРСР.
 Висоцький Олег Ігорович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Висоцький Олександр Олександрович (*1986) — український футболіст, воротар.
 Висоцький Олександр Юрійович (*1974) — український політолог, доктор наук, професор.
 Висоцький Олексій Володимирович (1919—1977) — радянський журналіст, письменник, режисер-документаліст.
 Висоцький Олексій Олексійович — український військовий, підполковник Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Висоцький Павло Миколайович (1982—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Висоцький Петро Йосипович — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Роман Висоцький:
 Роман Висоцький — український військовий діяч та дипломат часів Івана Мазепи.
 Роман Висоцький — польський історик, доктор філософії в галузі гуманітарних наук та доктор історичних наук (габілітований). Професор Інституту новітньої історії Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.
 Висоцький Сергій Віталійович — український політик, народний депутат України.
 Висоцький Сергій Олександрович — український історик і археолог.
 Висоцький Тарас Миколайович — український політик і аграрний лобіст, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
 Висоцький Юзеф — архітектор, залізничний інженер.
 Висоцький Юрій Пилипович — український актор театру, кіно та дубляжу, заслужений діяч мистецтв України, професор.
 Висоцький Ян — дідич Курян

Висоцька

Див. також 
 «Висоцький» — хмарочос у Єкатеринбурзі, Росія.
 1600 Висоцький — астероїд.

Джерела

Посилання 
 

Українські прізвища
Польські прізвища
Російські прізвища